Wielkanoc – święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 Wielkanoc – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Gołcza
 Wielkanoc – grupa muzyczna Nowej fali
 Wielkanoc – polski film fabularny z 1974 r.

3 wzniesienia:
 Wielkanoc (331 m n.p.m.) – wzniesienie Pagórów Jaworznickich, w woj. śląskim, w mieście Jaworzno
 Wielkanoc – wzniesienie w osiedlu Bodzów w Krakowie
 Wielkanoc – wzniesienie we Wzgórzach Tynieckich w woj. małopolskim, w Krakowie

Zobacz też 
 Wyspa Wielkanocna